

Корагатинський сільський округ — адміністративна одиниця, Турара Рискулова район, Жамбильська область
 Корагатинський сільський округ — адміністративна одиниця, Шуський район, Жамбильська область